O Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro (NDMALO) é uma associação de defesa do meio ambiente fundada em 25 de Novembro de 1978 em Lordelo do Ouro (Porto-Portugal) mas que é estatutariamente de âmbito universal.

Organizações ambientais de Portugal